Zagorje peut designer :

Toponymes 
en Bosnie-Herzégovine
Zagorje, un village situé dans la municipalité de Posušje, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Hrvatsko Zagorje, une région au nord de la Croatie ;
Comitat de Krapina-Zagorje, un comitat de Croatie ;
Zagorje, une localité située dans la municipalité de Kršan, comitat d'Istrie ;
Zagorje, une localité située dans la municipalité de Krnjak, comitat de Karlovac ;
au Kosovo
Zagorë/Zagorje, un village situé dans la commune (municipalité) de Vushtrri/Vučitrn, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
au Monténégro
Zagorje, un village situé dans la municipalité de Berane ;
en Slovénie
Zagorje ob Savi, une ville et une municipalité de Slovénie ;
Zagorije, un village situé dans la localité de Lesično, commune de Kozje ;
Zagorje, une localité située dans la commune de Pivka ;
 Zagorje, une localité située dans la commune de Sveti Tomaž.

Voir aussi 

Zagora, qui désigne l'intérieur des terres de Dalmatie en Croatie ;
Zagore (Zagora, Zagorie, Zagoria), une région médiévale de Bulgarie.